Miłowice ist der Name folgender polnischer Orte:
 Miłowice (Żary) in der Woiwodschaft Lebus
 Miłowice (Dziadowa Kłoda) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Mühlsdorf (Zülz) in der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch:
 Milowice, Stadtteil von Sosnowiec
 Milovice